Епископ Игнатий II (ум. ) — епископ Русской церкви, епископ Ростовский.

Об епископе Игнатии сведений сохранилось очень мало. Рукоположён на ростовскую кафедру митрополитом Алексием в 1356 году.

При нём, в 1363 году, по благословению преподобного Сергия Радонежского, основан Борисоглебский монастырь на Устье, в 17 вёрстах от Ростова.

Игнатий упоминается в числе свидетелей при составлении духовных грамот великого князя Ивана Ивановича.

Примечания 

Главы Ростовской епархии
Епископы Русской православной церкви